België
 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, de naam van een aantal kunstacademies in België
 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel, kunstacademie in Brussel
 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen, kunstacademie in Antwerpen
 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent, kunstacademie in Gent
 Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, de Vlaamse academie voor wetenschappen en kunsten
 Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, de Waalse academie voor wetenschappen en kunsten
 Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, de Vlaamse academie voor geneeskunde in België
 Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, de Vlaamse academie voor stimulering van de Nederlandse taal in het culturele en literaire leven in België
 Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, de Waalde academie voor stimulering van de Franse taal in het culturele en literaire leven in België
 Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, academie in België ter bevordering van de wetenschappelijke kennis van de overzeese gebieden

Frankrijk
 Académie royale de peinture et de sculpture, een voormalige Franse staatsacademie voor beeldhouw- en schilderkunst

Nederland
 Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving, voormalige onderwijsinstelling in Den Bosch
 Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost, kunstacademie in Den Bosch en Breda, deel van de Avans Hogeschool
 Koninklijke Akademie te Delft, voormalige onderwijsinstelling voor burgerlijke ingenieurs
 Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, kunstacademie in Den Haag
 Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten (Amsterdam), kunstacademie in Amsterdam en voorloper van:
 Rijksakademie van beeldende kunsten, kunstacademie in Amsterdam
 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Nederlandse academie voor wetenschappen
 Koninklijke Militaire Academie, Nederlandse officieren opleiding in Breda

Spanje
 Koninklijke Spaanse Academie, (RAE)
 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Sint-Ferdinand,  Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF) 
 Koninklijke Catalaanse Academie voor Schone Kunsten van Sint-Joris, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van OLV van Smarten, Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias  (RABANSA)
 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Sint-Karel, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos in Valencia.
 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Sint-Telmo, Real Academia de Bellas Artes de San Telmo in Malaga
 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Sint-Lodewijk, Real Academia de Bellas Artes de San Luis, in Zaragoza.
  Real Academia Nacional de Farmacia

 Verenigd Koninkrijk
 Koninklijke Militaire Academie Sandhurst, Britse militaire academie

Zie ook 
 Koninklijke Militaire School (doorverwijspagina)